Orbach pode se referir a:
 Orbe (Vaud) — uma comuna da Suíça
 Jerry Orbach — ator estadunidense